De Vliegende Ton is een fictief toestel uit de stripreeks Jommeke, uitgevonden door Professor Jeremias Gobelijn. Jommeke en zijn vrienden gebruiken het toestel voor het eerst in album 29, waarna het later af en toe terugkomt. Hoofdzakelijk wordt er een andere uitvinding van Professor Gobelijn gebruikt, de Vliegende Bol.

De Vliegende Ton is feitelijk niet helemaal een uitvinding van Professor Gobelijn zelf, maar voor een gedeelte ook van professor Denkekop. Professor Gobelijn heeft enkel de machine geperfectioneerd, zodat de atoommotor sterk is verbeterd. Toen de professor deze motor verbeterde hadden Jommeke en Filiberke een bierton bij zich, waar de professor de machine, op voorstel van Jommeke, dan ook zal in vasthechten. Nu kan door middel van de vernieuwde atoommotor de grote bierton vliegen. Vandaar de naam Vliegende Ton.

Een nieuwe functie aan de vliegende ton werd dat via een apparaatje het toestel van een afstand kan bediend worden, zie album 247.

Voorkomen in albums 
Meermaals komt de vliegende ton voor in de stripreeks:
(Geen volledige lijst)
In album nr. 29: De vliegende ton 
In album nr. 113: In de greep van Mac Rum
In album nr. 123: De schat van Angkor
In album nr. 157: De koningin van Kachar El Nachar
In album nr. 178: Het bedreigde paradijs
In album nr. 206: De ring van Mac Rum
In album nr. 216: De laatste viking 
In album nr. 233: Paljaskof 
In album nr. 247: Krokodillentranen
In album nr. 255: De clanstrijd

Jommeke
Fictief vervoermiddel